Чемпионат России по футболу 2015/2016 годов — 24-й по счёту сезон высшего дивизиона системы футбольных лиг России. 4-й подряд сезон чемпионата России, организованный по системе «осень—весна».

Чемпионский титул в турнире защищал ФК «Зенит» (Санкт-Петербург), заняв в итоге третье место; в последнем тура сезона чемпионом стал московский ЦСКА . Второе место занял ФК «Ростов». Таким образом, медали чемпионата получил только один московский клуб — это был 7-й подобный случай, и 5-й для ЦСКА (кроме ЦСКА до этого единственным призёром сезона в Москве становился только «Спартак» (2 раза)).

Первая, осенняя, часть чемпионата началась 17 июля 2015 года, завершилась 6 декабря 2015 года. Вторая, весенняя, его часть стартовала 5 марта 2016 года. Закончился чемпионат 21 мая 2016 года.

17 сентября 2015 года РФПЛ заключила трёхлетний контракт с ОАО «Росгосстрах» о титульном спонсорстве чемпионата, после чего на период сезонов 2015/2016, 2016/2017 и 2017/2018 годов чемпионат команд клубов Российской футбольной премьер-лиги получил официальное наименование — «Росгосстрах чемпионат России по футболу» — и новый официальный логотип.

Регламент 
 Формат
Чемпионат России по футболу 2015/2016 проводился по принципу «каждый с каждым» в два круга на своём поле и поле соперника. Команды клубов, занявшие 15-е и 16-е места в итоговой турнирной таблице чемпионата 2015/2016 («Мордовия» и «Динамо»), выбывают в Первенство ФНЛ после соблюдения процедуры выбывания клубов из премьер-лиги. Команды, занявшие 13-е и 14-е места («Кубань» и «Анжи»), играют по два переходных матча (дома и в гостях) с командами Первенства ФНЛ 2015/2016, занявшими соответственно четвёртое и третье места («Томь» и «Волгарь»).

Победителем переходных матчей признаётся команда, которая забьёт большее количество голов в двух матчах, а при равенстве забитых голов — команда, забившая большее количество голов на чужом поле. В случае, если команды забьют равное количество голов на своём и чужом поле, то после второго матча назначаются два дополнительных тайма по 15 минут каждый без перерыва. Если в течение дополнительного времени обе команды забьют равное количество голов, то победителем будет команда, играющая в этом матче в гостях. Если в течение дополнительного времени голы не будут забиты, то победитель будет определён с помощью ударов с 11-метровой отметки в соответствии с Правилами игры.

Команды, занявшие первое и второе места в Первенстве ФНЛ 2015/2016, а также победители стыковых матчей получают право выступать в сезоне 2016/2017 в чемпионате России. Команды, проигравшие по итогам переходных матчей сезона 2015/2016, выступают в Первенстве ФНЛ 2016/2017.

 Лимит на легионеров
В составе одной команды одновременно на поле могут находиться не более 6 легионеров.

Клубы-участники 

 Изменения
По итогам прошлого сезона в Футбольную национальную лигу выбыли следующие клубы:
 ФК «Торпедо», занявший 15 место. Должен был вернуться в ФНЛ сезон спустя, но по финансовым причинам выступает в ПФЛ;
 ФК «Арсенал», занявший 16 место. Вернулся в РФПЛ сезон спустя.
По итогам Первенства ФНЛ 2014/2015 в Премьер-лигу вышли следующие клубы:
 ФК «Крылья Советов», занявший 1 место и вернувшийся в элиту сезон спустя;
 ФК «Анжи», занявший 2 место и вернувшийся в элиту сезон спустя.

 Места проведения соревнований
В этом чемпионате России из 16 клубов-участников четыре представляют Москву, а два — Краснодар. Одним клубом представлены Грозный, Екатеринбург, Казань, Махачкала, Пермь, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Самара, Саранск и Уфа.

Официальные лица 
 Тренерские изменения

Составы команд

Турнирная таблица 

 •  • 
Источник: rus.rfpl.org/results

Потуровая таблица 
Данные таблицы следует читать так: клуб занимает после завершения N тура и до начала N+1 тура соответствующее место.

Стыковые матчи РФПЛ — ФНЛ 
Время начала матчей в UTC+3 (MSK, московское время). Местное время (отличное от московского) указано в скобках.
 Первые матчи

 Ответные матчи

Статистика чемпионата 

 Лучшие бомбардиры

 5 футболиста забили по 8 голов.
 3 футболистов забили по 7 голов.
 9 футболиста забили по 6 голов.
 5 футболистов забили по 5 голов.
 16 футболиста забили по 4 гола.
 28 футболистов забили по 3 гола.
 35 футболистов забили по 2 гола.
 66 футболиста забили по 1 голу.
Источник: championat.com

 Лучшие ассистенты

Источник: championat.com

 Лучшие по системе гол + пас

Источник: championat.com

 Хет-трики

Примечания:
 4 — игрок забил четыре гола.

 Статистика вратарей

Cреднее количество пропущенных мячей за игру указано для голкиперов, сыгравших не менее пяти матчей.
Источник: championat.com

 Статистика домашней посещаемости матчей команд
итоговая таблица

 * — ФК Мордовия провела 2 домашние игры, а Крылья Советов одну на нейтральных полях в силу невозможности принятия на домашнем стадионе, поэтому средняя посещаемость во второй строчке указана для матчей включая их, а в первой — только на домашнем стадионе.

Источники: championat.com, rfpl.org

 Рекорды посещаемости сезона

 Рекорды сезона
 Первый гол в сезоне: Харис Ханджич («Уфа») в ворота «Спартака» (17 июля 2015)
 Первый гол с пенальти: Халк («Зенит») в ворота «Динамо» (19 июля 2015)
 Первый автогол: Соломон Квирквелия («Рубин») в игре с «Амкаром» (26 июля 2015)
 Самый быстрый гол в матче в сезоне: Евгений Луценко (Мордовия) на 30-й секунде с игры в ворота «ЦСКА» (9-й тур, 20 сентября 2015)
 Самая крупная победа хозяев (+6): «ЦСКА» — «Мордовия» — 7:1 (23-й тур, 9 апреля 2016), «Краснодар» — «Урал» — 6:0 (23-й тур, 10 апреля 2016)
 Самая крупная победа гостей (+4): «Крылья Советов» — «Краснодар» — 0:4 (14-й тур, 1 ноября 2015), «Анжи»-«Спартак (Москва)» — 0:4 (19 тур, 2 апреля 2016)
 Наибольшее количество забитых мячей в одном матче (10): «Мордовия» — «ЦСКА» — 4:6 (9-й тур, 20 сентября 2015)
 Наибольшее количество голов, забитых одной командой в матче (7): «ЦСКА» — «Мордовия» — 7:1 (23-й тур, 9 апреля 2016)
 Наибольшее количество победных матчей подряд (7): «ЦСКА»
 Наибольшее количество матчей без поражений подряд (14): «ЦСКА»
 Наибольшее количество сухих матчей подряд (8): «Ростов»
 Наибольшее количество матчей без побед подряд (9): «Динамо»
 Наибольшее количество поражений подряд (4): «Анжи», «Рубин», «Уфа», «Динамо»(дважды)
 Самый посещаемый тур (10-й, 26−28 сентября 2015 г.): 125106 (всего), 15630 (в среднем за игру)
 Наименее посещаемый тур (16-й, 21−23 ноября 2015 г.): 66440 (всего), 8305 (в среднем за игру)

Ежемесячные награды 

Источник: championat.com

Техническое оснащение

Телевизионные права 
В отличие от прошлого сезона, все медийные права принадлежат «НТВ-Плюс», а «Лига-ТВ» выполняет лишь контролирующую функцию.

С первого по седьмой тур все 56 игр на канале «Наш футбол», центральные игры первых семи туров Премьер-лиги будут транслироваться на федеральном канале НТВ в 13:30 по московскому времени. Дальнейший формат показа матчей чемпионата определится после запуска канала «Матч ТВ», который по заявлению Виталия Мутко будет траслировать две игры первенства, а по одной игре каждого тура продолжит показывать федеральный НТВ. Некоторые матчи показывает Первый канал.

Турнирное положение молодёжных команд

Представители премьер-лиги на чемпионате Европы 2016

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Российской футбольной Премьер-лиги
 НАШ ФУТБОЛ — официальный телеканал Российской футбольной Премьер-лиги
 Премьер-лига на сайте издания Спорт-Экспресс.
 Премьер-лига на сайте издания Советский спорт.
 Премьер-лига на портале Чемпионат.com.
 Премьер-лига на портале sportbox.ru.
 Премьер-лига на сайте sports.ru.

Россия
2015
Чемпионат России по футболу 2015/2016